Tyburn (village), un village du Middlesex célèbre pour avoir servi de principal lieu des exécutions capitales des criminels anglais du  à la fin du .
 Tyburn (rivière), un cours d'eau qui se jette dans la Tamise en Angleterre.
  Tyburn (ruisseau), un cours d'eau qui est un affluent de la rivière Westbourne en Angleterre.
 un prieuré à Londres en Angleterre de la branche anglaise de la congrégation des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Ce prieuré a été fondé à l'emplacement de Tyburn historique (voir ci-dessus) en raison de l'association du gibet avec les martyrs catholiques au . C'est là qu'est enterrée Adèle Garnier, la fondatrice de la congrégation.

Références 

Homonymie d'hydronyme